Il gruppo dell'högbomite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'högbomite.

Minerali del gruppo dell'högbomite 
 Ferrohögbomite-2N2S
 Magnesiohögbomite-2N2S
 Magnesiohögbomite-2N3S
 Magnesiohögbomite-6N6S
 Zincohögbomite-2N2S
 Zincohögbomite-2N6S

Bibliografia 
 

högbomite